Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2018-19 розпочалися 8 грудня у словенській  Поклюці й завершилися на дев'ятому етапі в норвезькому Голменколлені. Всього в програмі кубка світу  9 спринтерських гонок. Малий кришталевий глобус спринтерського заліку відстояла  Анастасія Кузьміна зі Словаччини.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2017–18

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2018-19
2018 у біатлоні
2019 у біатлоні